Устюжанино — название населённых пунктов в России:
 Устюжанино — село в Ленинск-Кузнецком районе Кемеровской области.
 Устюжанино — деревня в Ордынском районе Новосибирской области.